Big Spring Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Spring Lake (Michigan)
 Big Spring Lake (Montana)
 Big Spring Lake (Tennessee)